Umetić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 124 stanovnika te 39 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 73 stanovnika.

Poznate osobe 
 Svetozar Borojević, austrougarski feldmaršal

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji